Hopi pode se referir a:

 Hopis - povo indígena nativo da América do Norte
 Língua hopi - língua falada por este povo
 2938 Hopi

Desambiguação